De My World Tour was de eerste grote tournee van de Canadese zanger Justin Bieber. Deze tournee stond ter promotie van zijn albums My World en My World 2.0. De tournee werd aangekondigd op 16 maart 2010, een week voordat zijn tweede album in de verkoop ging. Op 27 maart 2011 gaf Bieber het enige concert in Nederland van zijn tournee in Ahoy Rotterdam.

Data
De data van de eerste concertreeks werden bekendgemaakt op de site van Bieber op 16 maart 2010 Nieuwe data werd toegevoegd aan de My World Tour op 3 juni 2010 op de officiële Bieber-fanwebsite.

Concerttournee
Muziek in 2010
Muziek in 2011